Thomas Richards – montatore statunitense
Thomas Richards – politico statunitense nato nel 1843
Thomas Richards – politico gallese nato nel 1859
Thomas Richards – scrittore gallese
Thomas Richards – storico gallese
Thomas C. Richards – generale statunitense
Thomas R. Richards – ammiraglio statunitense
Thomas Frederick Richards – politico e sindacalista britannico
Thomas John Henry "Tom" Richards – maratoneta britannico